Význam slova ara, Ara či ARA není jednoznačný. Může znamenat:

 zoologie
 české rodové jméno papoušků z několika různých rodů: 
 rod Ara
 ara arakanga (Ara macao)
 ara ararauna (Ara ararauna)
 ara červenouchý (Ara rubrogenys)
 ara kaninda (Ara glaucogularis), též ara modrý
 ara malý (Ara severa)
 ara vojenský (Ara militaris)
 ara zelenokřídlý (Ara chloroptera)
 ara zelený (Ara ambigua), též ara žlutozelený
 rod Orthopsittaca
 ara rudobřichý (Orthopsittaca manilata)
 rod Diopsittaca
 ara červenoramenný (Diopsittaca nobilis), též ara Hahnův
 rod Primolius
 ara marakána (Primolius maracana)
 ara šedolící (Primolius couloni), též ara horský
 ara žlutokrký (Primolius auricollis)
 rod Anodorhynchus
 ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus)
 ara kobaltový (Anodorhynchus leari), též ara Learův
 ara tyrkysový (Anodorhynchus glaucus), též ara modrý, či ara modravý
 rod Cyanopsitta
 ara škraboškový (Cyanopsitta spixii), též ara Spixův

 jiné významy
 Souhvězdí Oltáře, latinsky Ara
 Ara (Izrael), bývalá vesnice v Izraeli, nyní součást města Ar'ara
 Palác ARA v Praze
 ARA – zkratka diagramu anizotermického rozpadu austenitu

Externí odkazy